Adilo ist der Familienname folgender Personen:
 Haji Adilo (* 1975), ehemaliger äthiopischer Marathonläufer
 Hussein Adilo (* 1982), äthiopischer Marathonläufer
 Kasime Adilo (* 1979), äthiopischer Marathonläufer